En mathématiques, l'adjectif « scindé » est utilisé dans plusieurs contextes :
 En algèbre, un polynôme est dit scindé sur un corps commutatif K s'il est décomposable en facteurs de degré 1 sur K. C'est toujours le cas si K est un corps algébriquement clos ;
 En algèbre homologique, une suite exacte courte dans une catégorie abélienne est dite scindée s'il existe une section du second morphisme.

Homonymie
Vocabulaire des mathématiques